Boronat ist der Familienname folgender Personen:

Jordi Boronat, spanischer Physiker
 Olimpia Boronat (1867–1934), spanisch-italienische Opernsängerin (Sopran)
 Oriol Boronat (geb. 1992), spanischer Eishockeyspieler
 Pedro Sanz Boronat (1872–1925), spanischer Soziologe und Philosoph